Männikkö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Esko Männikkö (né en 1959), photographe finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais en hockey sur glace
 (1921-2012), lutteur gréco-romain finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois